Список рек Хорватии. Отсортирован по длине реки в черте страны:

См. также 
 География Хорватии
 Список рек Европы

 
Хорватия
Реки